Tour of Antalya 2022 var den 4. udgave af det tyrkiske landevejscykelløb i Antalya. Løbet foregik i perioden 10. til 13. februar 2022. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev danske Jacob Hindsgaul fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022